Zrodila se hvězda může být:
 Zrodila se hvězda (film, 1937) – americký film režisérů Williama A. Wellmana z roku 1937
 Zrodila se hvězda (film, 1954) – americký film režiséra George Cukora z roku 1954
 Zrodila se hvězda (film, 1976) – americký film režiséra Franka Piersona z roku 1976
 Zrodila se hvězda (film, 2010) – srbský dokumentární film režisérky Vanji Kovačević z roku 2010
 Zrodila se hvězda (film, 2018) – americký film režiséra Bradleyho Coopera z roku 2018
 Zrodila se hvězda (Simpsonovi) – díl amerického televizního seriálu Simpsonovi